Драмкондра (Мит) — деревня в графстве Мит
 Драмкондра (Дублин) — городской район Дублина
 Драмкондра (станция) — железнодорожная станция в Дублине
 Драмкондра (Австралия) (:en:Drumcondra, Victoria) — жилой район города Джелонг (Австралия)
 Драмкондра (футбольный клуб) — ирландский футбольный клуб.